Ско́тленд (также допустимо Ско́тланд; ) — многозначный термин:

Топонимы 
 Скотленд — часть Великобритании, традиционно называемая по-русски Шотландией.
США
  — поселение в Виргинии.
  — город в Джорджии.
  — тауншип в Иллинойсе.
  — поселение в Индиане.
  — городок в Коннектикуте.
  — поселение в Пенсильвании.
  — город в Техасе.
  — город в Южной Дакоте.
 
Прочие страны
  — остров в Австралии.
Составные топонимы
  — городок в Северной Каролине (США).

Люди 
  (1821—1910) — новозеландский политик, член Законодательного совета (1868—1910).
 Скотланд, Джейсон (род. 1979) — тринидадский футболист.
  (род. 1936) — британский регбист, игрок сборной Шотландии и «Британских львов».
  (1818—1903) — британский чиновник, председатель Высшего суда Мадраса (1860—1871).
 Скотланд, Патрисия (род. 1955) — британский политик, королевский адвокат, баронесса.
  (1948—1991) — немецкий журналист.

См. также 
 Скотленд-Ярд
  — американский фильм 2001 года.